Zohar
 Zohar (moszaw)
 Newe Zohar

ludzie
 Jicchak Zohar
 Gerszon Zohar
 Itamar Ewen-Zohar
 Jicchak Zohar
 Micha’el Bar-Zohar
 Miki Zohar
 Zohar Argow
 Zohar Fresco
 Zohar Szaron